Побочино — название населённых пунктов в России:
 Побочино — село в Одесском районе Омской области.
 Побочино — село в составе города Пенза Пензенской области.